Atlântida Sul é um distrito do município de Osório, no Rio Grande do Sul . O distrito possui  cerca de 800 habitantes e está situado na região sudeste do município .

Distritos de Osório (Rio Grande do Sul)